Aleksandăr Cvetkov – calciatore bulgaro
 Čavdar Cvetkov – ex calciatore bulgaro
 Dinko Cvetkov Dermendžiev – calciatore bulgaro
 Georgi Cvetkov – ex allenatore di calcio ed ex calciatore bulgaro
 Hristo Cvetkov – cestista bulgaro
 Ivan Cvetkov – calciatore bulgaro
 Maksim Cvetkov – biatleta russo